Rost kan syfta på:

 Rost – spröda, porösa och vattenhaltiga järnoxider
 Rost (färg) – en färg
 Rost (musikgrupp) – en musikgrupp
 Rost (efternamn) – ett efternamn
 Svartrost – en svamp i ordningen Basidiomycetes
 Rostsvampar - en ordning av svampar
 Brunrost – en sjukdom på vete orsakad av Puccinia recondita
 Gulrost – en sjukdom på vete orsakad av Puccinia striiformis